Грабяново — топоним

Два населённых пункта в Польше:
 Грабяново — село, гмина Кробя, Гостыньский повят, Великопольское воеводство.
 Грабяново — село, гмина Бродница, Сьремский повят, Великопольское воеводство.

См. также 
 Грабянув — село, гмина Седльце, Седлецкий повят, Мазовецкое воеводство.